Gant U.S.A., een Zweeds-Amerikaans kledingmerk
 Harry Gant, een voormalig Amerikaans autocoureur
 Richard Gant, een Amerikaans acteur
 Gánt, een plaats en gemeente in het Hongaarse comitaat Fejér
 Gant (Polen), een dorp in het Poolse woiwodschap Ermland-Mazurië, in powiat Mrągowski